Порок — вада( в літературі зазвичай використовується як вада характеру,негативна риса).
 Порок — таран.
 Порок — руська назва катапульти.

Посилання